Milltown (Dakota do Sul)
Milltown (Indiana)
Milltown (Nova Jérsei)
Milltown (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos